Ива́н Ива́нович Аку́лов (7 сентября 1922 года — 25 декабря 1988 года) — русский советский писатель.

Биография 
Родился 7 сентября 1922 года в деревне Урусово Ирбитского уезда (ныне Туринского района Свердловской области) в крестьянской семье. Учился в сельскохозяйственном техникуме.

В 1942 году закончил Тамбовское пехотное училище и до самого конца Великой Отечественной войны находился на фронте (командир взвода, начштаба батальона 137-й стрелковой дивизии). Был дважды ранен. Демобилизован в звании капитана.

Демобилизовавшись из армии, поступил на филологический факультет Свердловского педагогического института. После его окончания (1950) работал учителем, директором средней школы, заведующим сельхозотделом в газете «Уральский рабочий», сотрудником журнала «Урал». Дебютировал повестью «Двумя дорогами» (1958) о послевоенной деревне. Член СП СССР с 1963 года.

Закончил Высшие литературные курсы. В 1966—1970 годах Акулов возглавлял журнал «Уральский следопыт».

В конце 60-х писатель купил себе дачу в пос. Семхоз близ Сергиева Посада, был близок к литературному кружку «Радонежцы».

В Москве проживал по адресу: проспект Вернадского, 125

В 70-х годах главный редактор художественной литературы Госкомиздата РСФСР, председатель приёмной комиссии и секретарь Московского отделения Союза писателей СССР. Член редколлегии издательства «Современник».

Умер 25 декабря 1988 года в Москве.

Супруга Акулова Галина Григорьевна (1928—1988).

Дочь Наталия.
Сын Сергей.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны I степени (6.04.1985)
 орден Отечественной войны II степени (20.07.1944)
 орден Дружбы народов
 медаль «За взятие Кёнигсберга»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1980) — за роман «Крещение»

Творчество 
Перу Акулова принадлежат романы «В вечном долгу», «Крещение», «Касьян Остудный», «Ошибись, милуя».

Среди многочисленных художественных произведений о Великой Отечественной войне роман Акулова «Крещение» выделяется объективной правдой, в которой соединено трагическое и героическое.

Значимость и силу роману «Крещение» придает не только событийная правда, но и классическая художественность, богатство русского народного языка, объемность и разнообразие созданных характеров и образов.

Все это в равной степени относится и к роману Акулова «Касьян Остудный», где писатель поднимает глубинные пласты советской действительности, положение русской деревни в драматический период её жизни — переломный этап коллективизации.

Заканчивая рукопись романа «Касьян Остудный», Иван Акулов в письме от 29 января 1976 года писал ирбитскому поэту Владимиру Лаптеву: «… я закончил рукопись романа, над которым денно и нощно сидел более трех лет… Кончил, брат, завещанное отцом, горем своим завещавшим сказать об их трудной и мученической жизни».

Из письма Виктора Астафьева Ивану Акулову (декабрь 1977 г.): «…спасибо тебе за то, что ты доверился мне и дал прочитать свой роман. Ничего я честнее, мужественней и талантливей не читал в нашей литературе о нашей горемычной деревне… Только через себя пропустивши нашу деревню,… возможно было написать о ней так глубоко, с таким проникновенным страданием, как это сделал ты. Всё же твоё преимущество в возрасте сказалось — несколько лет работы на земле, истинной, взрослой, заменяют всю память и интуицию, какая, например, дадена мне…»

Валентин Распутин, также высоко ценил  роман "Касьян Остудный" за правду и решимость.

Фёдор Абрамов, всю творческую жизнь посвятивший русскому крестьянству, признавался в письме автору (апрель 1979 г.): «Могучую книгу Вы написали, Иван Иванович! Так о русской деревне на её великом рубеже ещё никто до Вас не писал! И понятно, почему о ней ни звука в нашей сволочной печати. Из России сделали целину, в Россию задичалую, бесплодную пустошь превратили, а знаете какой она была? Читайте Ивана Акулова. Великолепно выписаны характеры, бесподобно знание и понимание души крестьянской, души зем­ли, невероятно богатый язык, быт, поднятый из са­мых глубин, природа, по-акуловски неистощимая и многоцветная… Спасибо Вам великое от меня, деревенщика».

По мнению критика Наума Лейдермана, «Иван Акулов — единственный на Урале настоящий р о м а н и с т (после Мамина-Сибиряка). Он постепенно шел к своему жанру — сначала был тривиальный соцреалистический роман „В вечном долгу“, потом — мучительная работа над „Крещением“, тут просто физически ощущаешь, как от части к части растет мастерство Акулова-эпика. Роман „Касьян Остудный“ не смог пробиться на страницы „Урала“ (его вообще не пропустили ни в один журнал), но ведь это же замечательная вещь. А возьмите критические книги или новые учебники и пособия по русской литературе 70—80-х годов. Там как только заводят речь о современных романах, посвященных „великому перелому“, сразу упираются в „Кануны“ Белова, „Мужики и бабы“ Можаева, ну ещё помянут алексеевских „Драчунов“… Но ведь „Касьян остудный“ композиционно куда крепче скроен, а какая там пластика — словно густой луг, где каждая травинка, каждый лютик выписаны. А собственно историческая концепция акуловского романа куда многомернее, сложнее, чем в других романах на сходную тему».

Писатель Юрий Прокушев так сказал об Иване Акулове на восьмом съезде писателей СССР (27 июня 1986 г.): «Я не буду говорить о писательских „обоймах“ и „списках“, но вот у нас в русской литературе (в докладе, к сожалению, об этом не говорилось, я не знаю, шла ли речь об этом на секции прозы) — у нас работает в современной литературе очень совестливо, очень талантливо, целомудренно и беспощадно по отношению к показу правды жизни: и периода коллективизации, и Отечественной войны, особенно правды солдат на войне, я бы сказал, как Быков в белорусской литературе,— это выдающийся русский писатель Иван Акулов. А далеко, далеко не всем это имя известно».

Со слов писателя Ивана Акулова: «Иногда перо валится из рук от того напряжения, которого изо дня в день требует многолетняя рукопись. С большой тревогой и озабоченностью начинаешь каждую книгу, с трудом ведешь, а уж о завершении и говорить не приходится: конец — всему делу венец. Словом, так, окончена рукопись, и надо бы радоваться, но ведь и на радость нужны силы, а их будто и нет. И только герои, с которыми поровну поделил годы, мысли и чувства, продолжают жить рядом, хотя в дверь души уже стучатся иные образы и новые видения».

Память 
В г. Туринске Свердловской области установлен памятный знак Ивану Акулову.

В г. Ирбит установлен бюст Ивану Акулову (см. фото).

Художник А. А. Стихин написал серию картин, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Проводятся ежегодные Акуловские чтения.

Театральные постановки и экранизации 
 1993 — «Касьян Остудный», Ирбитский драматический театр имени А. Н. Островского
 2009 — «И была война», реж. Алексей Феоктистов, мини-сериал по роману «Крещение»

Переводы 
Роман Ивана Акулова «Крещение» переведён на чешский (1982) и арабский (1984) языки

Аудиокниги 
Озвучены основные романы Ивана Акулова: «Крещение», «Касьян Остудный», «Ошибись, милуя», рассказ «Пчелы».

Сочинения 
 Двумя дорогами: [Повесть]. Свердловск, Кн. изд., 1958. — 260 с.: ил.; 17 см. Рецензия: Краснов Г. В добрый путь. «Урал», 1959, № 2, с. 168—170, Щеголев Н. Первая повесть. «Уральский рабочий», 1959, № 43, 20/11
 Варнак: Повесть. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1962. — 196 с. Рецензия: Шишов В. Повесть о нелегкой судьбе // Литературная Россия. 1963. 1 марта. — С. 20. То же: Повесть и рассказы. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1971. — 239 с.
 Капельки живинки: Рассказы. — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1963. — 96 с.
 В вечном долгу: Роман. — М.: Мол. гвардия, 1966. — 399 с. То же. — М.: Художественная литература, 1968.— (Роман-газета, № 12).  То же.—  Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1973. — 368 с.; То же. — М.: Современник, 1977. — 368 с.   Рецензия: Рымашевский В. Жизнь, какова она есть // Волга. 1968. № 3. — С. 177—178. То же: «Роман-газета», 1968, № 12
 Земная твердь: Повесть, рассказы. — М.: Современник, 1974. — 367 с.
  Рецензия: Леонов Б. Свет подвига // Красная звезда. 1970, 31 января. Рец.: Ланщиков А. Сильные духом. — «Лит. обозрение», 1975, № 4, с. 19— 21. Рец.: Журавлев С. — «Октябрь», 1976, № 7, с. 219—220. Рец.: Кожухова О. Огненная купель. — «Москва», 1976, № 5, с. 211—213. То же. — М.: Советская Россия, 1976. То же. — М.: Воениздат, 1977, 1978. — 672 с.; То же. — М. : Сов. Россия, 1983. — 575 с. — (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького).; То же. — М. : Воениздат, 1990. — 510 с., ISBN 5-203-00779-9; То же. — М. : АО «Вече», 1994. — 670 с., ISBN 5-7141-0075-1; То же. — М.: Вече, 2003. — 576 с., ISBN 5-94538-389-9. То же. — Москва : Вече, печ. 2015. — 541 с., ISBN 978-5-4444-2155-0. То же: «Роман-газета», 1973, № 13 (1-2 часть), 1975, № 12 (3 часть)
 Касьян Остудный: Роман. — М.: Современник, 1978. — 480 с. — Рец.: Мыльников Н. В нелегком году // Урал. рабочий. — 1980. — 24 апр. То же: [Худож. Н. Горбунов]. — М.: Современник, 1981. — 688 с. То же. — М.: Художественная литература, 1983. — (Роман-газета, №№ 16-17). То же. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 688 с. То же: [Худож. А. В. Вохмин]. — М.: Сов. Россия, 1990. — 618,[2] с. : ил.; 21 см; ISBN 5-268-01057-3. То же. — М. : Современник, 1991. — 650 с., ISBN 5-270-01210-3 (доп. издание). То же: «Роман-газета», 1983, № 16-17
 Шаманы: Пьеса в 2 д. / Отв. ред. М. Ефимов. — Москва : ВААП-Информ, 1979. — 81 л.; 28 см.
 Избранные сочинения: В 3-х т. / Вступ. ст. Б. Можаева. — М.: Современник, 1982—1984., 100 000 экз.
 Нечаянное счастье: Рассказы / Иван Акулов; [Вступ. ст. В. Чалмаева]. — М.: Сов. Россия, 1982. — 174 с.
  То же: «Москва», 1987. № 1-3. Рецензия: Золотусский И. П. Проза—87: свет и тени // Исповедь Зоила: Статьи, исследования, памфлеты. — М.: Сов. Россия, 1989. — С.132-134
 
 «Путь русского человека всегда славен» (из переписки И. И. Акулова с ирбитчанином В. А. Лаптевым) // журнал «Веси», 2004 год, № 3. — С.24-26
 Акулов И. И. Храня с минувшим связь (автобиография) // Лауреаты России: Автобиографии российских писателей. Выпуск 4. — М.: Современник, 1985. — С. 5-27

Литература 
 Лауреаты Государственных премий РСФСР: [1980 г. Среди др. — И. И. Акулов за роман «Крещение»] // Лит. газ. —1980. — 24 дек. — С. 3.
 Леонов Б. А. Утверждение: героико-патриотическая тема в русской и советской литературе. — М.: Художественная литература, 1988. — С. 266—278
 Можаев Борис. Оставленные в наследство заветы (о прозе Ивана Акулова) // Наш современник. 1982. N 5. С. 181—187
 Филиппович А. Слово об учителе: к 60-летию И. Акулова // Урал. 1982. № 9. — С. 162—165
 Сергованцев Н. М. Иван Акулов: литературный портрет. — М.: Советская Россия. 1986. Его же. Бремя земли (Иван Акулов) // К одному берегу: Литературно-биографические очерки. — М.: Современник, 1987. — С. 3-136
 Акулов Иван Иванович // Шмаков А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный: Крат. биобиблиогр. словарь. — Челябинск, 1988. — С. 9-10.
 Очевидность минувшего // Ланщиков А. Избранное. М., 1989. С. 178—193;
 Герасименко А. П. Русский советский роман 60-80-х годов. М., 1989.
 Лейдерман Н. Л. [К 70-летию писателя И. Акулова] // Урал. — 1992. — N 10. — С. 174—175.
 Иван Акулов // Литература Урала: Очерки и портреты: Кн. для учителя / Науч. ред. Н. Л. Лейдерман. — Екатеринбург, 1998. — С. 324—326.
 Валентин Сорокин. Вечный порог. Из книги Благодарение. Поэт о поэтах: Портреты писателей, очерки, литературная критика. — 304 стр. / Вст. ст. Евг. Осетрова. М., 1986.
 Валентин Сорокин. Ещё раз о друге.Литературная Россия, № 41, 12.10.2007.
 Валентин Сорокин. Без друга. Из кн. Крест поэта: Очерки, М., 2005.
 Шагалов А. А. Уроки ответственности: подвиг как исполненный долг в современной прозе о Великой Отечественной войне. — М.: Воениздат, 1986. — С. 21-61
 Володин Э. На чем стоит мир: Заметки о прозе И. Акулова // Дон. 1988. № 1. — С. 167—189
 Виноградова Л. Перечитать Акулова… // Литературная газета. 2002. 4-10 сентября. — С. 10
 Запевалов В. Н. Акулов Иван Иванович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги / Под ред. Н. Н. Скатова. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. — Т. 1: А-Ж. — С. 34-36
 Огрызко В. В. Тут жалости мало // Литературная Россия, № 2010/41 от 23.05.2015
 Михеенков С. Е. Писательская рота. - М.: Молодая гвардия, 2022 (Жизнь замечательных людей, выпуск 1918). - С. 346-359 (гл. 19 Иван Акулов:  "Один из самых честных ратных художников...")
 Сычёва Лидия. Летописец крестьянской Атлантиды: к 100-летию Ивана Акулова // Литературная газета, № 36 (6850) (07-09-2022)

Примечания

Ссылки 
Биография Ивана Акулова на сайте «Хронос»

«РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ — Творчество Ивана Акулова. Выпуск 10.06.20 (16+)» (Туринская телекомпания Вектор)

Лекция «„Все ушли на фронт!“: на основе произведений уральских писателей» (Клуб друзей Белинки)

Иван Акулов. Касьян Остудный. Главы из романа / Советское радио. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Сайт, посвященный жизни и творчеству писателя Ивана Акулова

Члены Союза писателей СССР
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Родившиеся в Туринском городском округе
Писатели-деревенщики